The American Adventure (paviljoen) - deel van een themapark in de Verenigde Staten
 The American Adventure Theme Park - themapark in Engeland
 The American Adventure (album) - album van de band The Electric Soft Parade
 The American Adventure (film, 1982)
 The American Adventure (televisiefilm, 2000)